Дизон:

 Дизон — коммуна в Валлонии, расположенная в провинции Льеж, округ Вервье Бельгии.
 Дизон, Лия — японская поп-певица и модель американского происхождения.
 Дизон, Перри — актер, художник.